Arenas puede referirse a:

 Plural de la palabra arena.

Apellido 
 Arenas

Lugares

Chile 
 Punta Arenas

España 
 Arenas de San Pedro (C.P.: 05400), en la provincia de Ávila.
 Arenas de San Juan (C.P.: 13679), en la provincia de Ciudad Real.
 Arenas del Rey (C.P.: 18126), en la provincia de Granada.
 Arenas (C.P.: 29717), en la provincia de Málaga.
 Arenas del Vélez (C.P.: 29753), en la provincia de Málaga.
 Arenas de Beloncio (C.P.: 33538), en Asturias.
 Arenas de Cabrales (C.P.: 33554), en Asturias.
 Arenas de Parrés (C.P.: 33559), en Asturias.
 Santiago de Arenas (C.P.: 33936), en Asturias.
 Arenas de Iguña (C.P.: 39450), en Cantabria.
 Arenas de Barcelona (C.P.: 08015), en Barcelona

Panamá 
 Arenas, localidad en la provincia de Veraguas.

Puerto Rico 
 Arenas, una localidad en el municipio de Cidra.
 Arenas, una localidad en el municipio de Utuado.